A verseny címvédője az amerikai Serena Williams volt, de az elődöntőben vereséget szenvedett a későbbi győztes Kim Clijsterstől. Clijsters a döntőben Caroline Wozniackit győzte le 7–5, 6–3-ra. Ezzel ő lett az első teniszezőnő, aki szabad kártyával nyert meg egy Grand Slam-tornát, korábban a férfiaknál is csak Goran Ivanišević volt erre képes a 2001-es wimbledoni teniszbajnokságon. Emellett ő lett az első nem kiemelt teniszezőnő, aki megnyerte a US Opent, valamint Evonne Goolagong 1980-as wimbledoni győzelme óta az első anya, aki megnyert egy Grand Slam-tornát.

Kiemeltek 

  Gyinara Szafina (Harmadik kör)
  Serena Williams (Elődöntő)
  Venus Williams (Negyedik kör)
  Jelena Gyementyjeva (Második kör)
  Jelena Janković (Második kör)
  Szvetlana Kuznyecova (Negyedik kör)
  Vera Zvonarjova (Negyedik kör)
  Viktorija Azaranka (Harmadik kör)
  Caroline Wozniacki (Döntő)
  Flavia Pennetta (Negyeddöntő)
  Ana Ivanović (Első kör)
  Agnieszka Radwańska (Második kör)
  Nagyja Petrova (Negyedik kör)
  Marion Bartoli (Második kör)
  Samantha Stosur (Második kör)
  Virginie Razzano (Első kör)

  Amélie Mauresmo (Második kör)
  Li Na (Negyeddöntő)
  Patty Schnyder (Második kör)
  Anabel Medina Garrigues (Második kör)
  Cseng Csie (Harmadik kör)
  Daniela Hantuchová (Negyedik kör)
  Sabine Lisicki (Második kör)
  Sorana Cîrstea (Harmadik kör)
  Kaia Kanepi (Első kör)
  Francesca Schiavone (Negyedik kör)
  Alisza Klejbanova (Első kör)
  Sybille Bammer (Első kör)
  Marija Sarapova (Harmadik kör)
  Aljona Bondarenko (Második kör)
  Jelena Vesznyina (Harmadik kör)
  Szávay Ágnes (Első kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 R = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők
{{8TeamBracket-Tennis3
| RD1=Negyeddöntők
| RD2=Elődöntők
| RD3=Döntő
| team-width=175
| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Yanina Wickmayer
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Katerina Bondarenko
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3= 
| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Melanie Oudin
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=2
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=9
| RD1-team4= Caroline Wozniacki
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 
| RD1-seed5=18
| RD1-team5= Li Na
| RD1-score5-1=2
| RD1-score5-2=4
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=WC
| RD1-team6= Kim Clijsters
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3= 
| RD1-seed7=10
| RD1-team7= Flavia Pennetta
| RD1-score7-1=4
| RD1-score7-2=3
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Serena Williams
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3= 
| RD2-seed1= 
| RD2-team1= Yanina Wickmayer
| RD2-score1-1=3
| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=9
| RD2-team2= Caroline Wozniacki
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3= 
| RD2-seed3=WC
| RD2-team3= Kim Clijsters
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=7
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Serena Williams
| RD2-score4-1=4
| RD2-score4-2=5
| RD2-score4-3= 
| RD3-seed1=9
| RD3-team1= Caroline Wozniacki
| RD3-score1-1=5
| RD3-score1-2=3
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=WC
| RD3-team2= Kim Clijsters
| RD3-score2-1=7
| RD3-score2-2=6
| RD3-score2-3= 
}}

 Felső ág 
Első szakasz

Második szakasz

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Alsó ág
Ötödik szakasz
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=3. kör
| RD4=4. kör
| RD1-seed01=8
| RD1-team01= Viktorija Azaranka 
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Alexandra Dulgheru 
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Marta Domachowska
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04=

Hatodik szakasz

Nyolcadik szakasz

| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=7
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Angelique Kerber
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Andrea Petković 
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=3
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Czink Melinda 
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= ME Camerin 
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= Alexa Glatch 
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Serena Williams 
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=15
| RD2-team01= Samantha Stosur
| RD2-score01-1=5
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= Vania King 
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Bacsinszky Tímea 
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=1
| RD2-seed04=22
| RD2-team04= Daniela Hantuchová 
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6
| RD2-seed05= 
| RD2-team05=

Jegyzetek

Források
 
 Főtábla és selejtező eredményei

N1